Первая лига 2016/2017 () — 54-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 19 августа 2016 года и закончился 20 мая 2017 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Первая лига Турции 2016/17 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2016/17 на сайте mackolik.com 

2016/2017
Спорт в Турции в 2016 году
Спорт в Турции в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017